

Finzione 
 Riddick – personaggio immaginario protagonista di film, cortometraggi e videogiochi
 Riddick – film del 2013, seguito di The Chronicles of Riddick

Onomastica 
 Riddick – nome proprio di persona maschile inglese

Persone 
 Andre Riddick – ex cestista statunitense
 Theo Riddick – giocatore di football americano statunitense